Паторжинська Галина Іванівна (1925-2002) — українська піаністка і педагог, заслужена артистка УРСР.
 Паторжинська-Снага Марфа Хомівна (1899-1981) — українська піаністка і педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Паторжинський Іван Сергійович (1896—1960) — український оперний співак (бас), педагог, народний артист СРСР.
 Паторжинський Федір Сергійович (1901—1976) — російський та український співак, хормейстер, регент, викладач.
українські прізвища